Kevin Eastman – amerykański rysownik i scenarzysta filmowy
 Kevin Eastman – hokeista
 Kevin Eastman – amerykański koszykarz i trener koszykówki